Il singolare dell'International Tennis Championships 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jason Stoltenberg era il detentore del titolo ma è stato sconfitto al primo turno da Andrew Ilie.

Andrew Ilie ha battuto in finale Davide Sanguinetti 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Jason Stoltenberg (primo turno)
  Vince Spadea (secondo turno)
  Andrei Pavel (primo turno)
  Wayne Black (secondo turno)

 Mikael Tillström (secondo turno) 
 Steve Campbell (secondo turno) 
 Álex Calatrava (primo turno) 
 Davide Sanguinetti (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

International Tennis Championships 1998
ATP Tour 1998